Distrito electoral 17 puede referirse a:
Distrito electoral 17, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 17,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.